

Exploitation minière 
 Soufrière, lieu où on peut récolter du soufre naturel, généralement sur les pentes d'un volcan.

Toponymes

Soufrière, ville de la Dominique dans les Antilles.
 Grand Soufrière hill, volcan de la Dominique.

Soufrière, volcan situé sur l'île de Basse-Terre en Guadeloupe dans les Antilles françaises.

Soufrière, village et rivière de Haïti dans les Antilles.

Soufrière, volcan situé sur l'île de Montserrat (Royaume-Uni) dans les Antilles.

La Soufrière, cratère volcanique du piton de la Fournaise.

Soufrière, volcan situé sur l'île de Saint-Vincent dans les Antilles.

Qualibou ou Soufrière, volcan de Sainte-Lucie dans les Antilles.
 Soufrière, ville de Sainte-Lucie.
 Soufrière, district de Sainte-Lucie.

Cinéma 
 La Soufrière, court métrage documentaire allemand réalisé par Werner Herzog, sorti en 1977